

Codici
015  – Codice che designa l'osservatorio Sonnenborgh (Utrecht)
015  – prefisso telefonico di Biella

Altro
Tyrrell 015  – Monoposto di Formula 1
JWH-015  – Composto chimico
Global Underground 015: Uruguay  – Compilation
Camponotus jtl-015 – Insetto del genere Camponotus
E015 – Strada che collega Taskesken e Bakhty
PE-015 – Strada regionale brasiliana
Disastro del volo 015 della Korean Air Lines  – Disastro aereo avvenuto il 19 novembre 1980
Vasco Live Kom '015  – Tour di Vasco Rossi del 2015
DF-015 – Strada regionale brasiliana
SMAP 015/Drink! Smap!  – Album di musica J-pop